Cryptic Slaughter — калифорнийская трэшкор/кроссовер-трэш группа.

Биография 
Cryptic Slaughter (Таинственная резня) образовалась в 1985 году. Состав: Роб Николсон — бас, бэк-вокал, Скотт Перерсон — ударные, Билл Крукс — вокал, Лес Эванс — гитара. Первой их работой была демолента Life in Grave. В 1986 выпустила легендарный альбом Convicted (Осуждённый), представляющий собой сплав хардкора и трэшкора. Через год появился второй альбом «Money Talks», который расставил все точки над i. Группе удалось добиться того же эффекта, как на концертах, когда весь блок композиций воспринимается от начала до конца на одном дыхании.

Следующие два альбома продолжали начатую линию, но после капитальной смены состава, команда выпустила в 1990 году более спокойный альбом Speak Your Peace, который уже мало что имел с трэшкоровым творчеством коллектива 1986—1989 годов. На нём был представлен метализированный хардкор, называемый кроссовер-трэшем.

Дискография

Демо 
 Life in Grave (1985)

Мини-альбом 
 Band in S.M. (2003) Relapse Records

Альбомы 
 Convicted (1986) Metal Blade Records
 Money Talks (1987) Metal Blade Records
 Stream of Consciousness (1988) Metal Blade Records
 Speak Your Peace (1990) Metal Blade Records

Сборник 
 Life In Grave + Rehearsals / Live 1985-1987 (2013) F.O.A.D. Records

Ссылки 
 Interview with Les Evans
 Relapse Records band page
 BNR Metal discography page 
 Interview with Les Evans at ANUS

Хардкор-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1984 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1990 году
Квартеты
Хеви-метал-группы из Калифорнии
Трэш-метал-группы из Калифорнии
Исполнители Metal Blade Records
Исполнители Relapse Records